Турнирът в памет на Хуберт Йежи Вагнер 2014, е волейболен турнир в Краков Арена в Краков от 16 август до 18 август 2014 година.

Участници

Група 

|}

Индивидуални награди 
 Най-добър играч (MVP): Дмитрий Мусерски 
 Най-добър нападател: Цветан Соколов 
 Най-добър посрещач: Алексей Спиридонов 
 Най-добър разпределител: Сергей Гранкин 
 Най-добър блокировач: Николай Апаликов 
 Най-добро либеро: Кшищоф Игначак 
 Най-добър сервис: Пьотър Новаковски

Крайно класиране

Бележки

Източници 
  
 

Волейбол в Полша
Спорт в Краков